Het Ilha de Santa Bárbara in de Abrolhos Archipel voor de kust van Brazilië
 Het Santa Barbara Island, een eiland voor de kust van California